

Droit 
 Une poursuite est une plainte portée en justice.

Sport 

 Une poursuite automobile est une course entre deux automobiles qui dépassent la limite de vitesse.
 Une poursuite est une épreuve individuelle de biathlon.
 Une poursuite est une épreuve individuelle de cyclisme sur piste.

Littérature 
 Poursuite (2019), roman américain de Joyce Carol Oates.

Cinéma 

 Poursuite (Pursuit) est un film américain d'Edwin L. Marin, sorti en 1935 ;
 Poursuite (Chain Reaction) est un film américain d'Andrew Davis sorti en 1996 ;
 Poursuite est un film français de Marina Déak sorti en 2011.

Voir aussi :
 Course-poursuite au cinéma

Télévision 
 Poursuite est un épisode de la série X-Files : Aux frontières du réel, diffusé en 1998.

Théâtre 
 Une poursuite est un projecteur de théâtre.